Adam Davies (1992-), footballeur gallois ;
 Adrian Davies (1966-), joueur de squash gallois ;
 Alan Davies (1966-), acteur, scénariste et humoriste britannique ;
 Alphonso Davies (2000- ), footballeur canadien ;
  ;
 Annie Llewelyn-Davies ;
 Arthur Llewelyn Davies (1863-1907), avocat anglais ;
  ;
 Blodwen Davies (1897-1966), écrivaine canadienne ;
 Brandon Davies (né en 1991), joueur américano-ougandais de basket-ball ;
 Bryan Davies (1939-), homme politique britannique ;
 Caryn Davies (1982-), rameuse d'aviron américaine ;
 Charlie Davies (1986-), footballeur américain ;
 
 Craig Davies (1986-), footballeur international gallois ;
 Cyril Davies (1932-1964), musicien britannique ;
 Dave Davies (1890-1967), joueur de rugby à XV international anglais ;
 Dave Davies (1947-), musicien de rock britannique ;
  ;
 Doug Davies (1975-), joueur de baseball américain ;
 Eddie Davies (1937-), boxeur ghanéen ;
 Edmund "Trotsky" Davies (1900-1951), général britannique du SOE en Albanie ;
 Edward Brian Davies (né en 1944), mathématicien britannique ;
 Elfed Davies (1913-1992), homme politique gallois ;
 Emily Davies (1830-1921), féministe anglaise ;
 Emma Davies (1978-), coureuse cycliste anglaise ;
  ;
  ;
 Gerald Davies (1945-), joueur de rugby gallois ;
  ;
 Greg Davies (1968-), humoriste et acteur britannique ;
  ;
  ;
  ;
 Hugh Sykes Davies (1909-1984), poète et critique britannique 
 Idris Davies (1905-1953), poète gallois ;
 Jack Davies (1913-1994), écrivain, acteur et producteur britannique ;
  ;
 Jeremy Davies (1969-), acteur américain ;
 Jérémy Davies (1996-), joueur de hockey sur glace canadien
  ;
  ;
 Judy-Joy Davies (1928-2016), nageuse australienne ;
 Kyle Davies (1983-), joueur de baseball américain ;
 Les Davies (1984-), footballeur gallois ;
 L. P. Davies (1914-1998), auteur britannique de roman policier ;
 Macx Davies (1992-), skieur alpin canadien ;
 Margaret M. Davies (1944-), herpétologiste australienne ;
 Marion Davies (1897-1961), actrice américaine ;
  ;
 Matthew Davies (1981-), patineur britannique ;
 Mervyn Davies (1946-2012), joueur de rugby à XV gallois ;
 Mervyn Davies (1952-), banquier et homme politique britannique ;
  ;
 Morgana Davies (2001-), actrice australienne ;
 Moya Llewelyn Davies (1881-1943), militante irlandaise ;
  ;
 Norman Davies (1939-), historien britannique et polonais ;
 Oliver Ford Davies (1939-), acteur anglais ;
 Patricia Davies (1956-), joueuse de hockey sur gazon zimbabwéenne ;
  (1966-), auteur britannique ;
 Peter Maxwell Davies (1934-2016), compositeur anglais ;
  ;
 Ray Davies (1944-), musicien et compositeur de rock anglais ;
  (1921-2011), écrivain d'aviation britannique ;
 Rhys Davies (1901-1978), écrivain gallois ;
 Richard Llewelyn-Davies ;
 Rick Davies (1944-), musicien anglais fondateur de Supertramp ;
  (1925-), historien anglais ;
 Robertson Davies (1913-1995), auteur canadien ;
  ;
 Roland Davies (1904-1993), dessinateur gallois ;
 Rupert Davies (1916-1976), acteur anglais ;
 , page d'homonymie ;
 Sally Davies (1949-), femme médecin hématologue anglaise, médecin en chef du Royaume-Uni ;
 Samantha Davies (1974-), navigatrice anglaise ;
 Sara Davies (1984-), entrepreneuse et personnalité de la télévision britannique ;
 Sharron Davies (1962-), nageuse anglaise ;
  ;
 Sue Davies (1933-2020), galeriste britannique ;
 Sylvia Llewelyn Davies (1866+1910), fille de l'écrivain anglais George du Maurier ;
 Tansy Davies (1973-), compositrice anglaise ;
  ;
 Thomas Alfred Davies (1809-1899), homme d'affaires et général de l'armée de l'Union ;
 Valerie Davies (1912-2001), nageuse galloise ;
 Valentine Davies (1905-1961), scénariste et dramaturge américain ;
  ;
 Zach Davies (1993-), joueur de baseball américain ;

Patronyme anglais